Zwei Schlachtschiff-Klassen der United States Navy hießen South-Dakota-Klasse:

South-Dakota-Klasse (1920), geplant waren sechs Schiffe, die jedoch nie fertiggestellt wurden
South-Dakota-Klasse (1942), von der vier Schiffe im Zweiten Weltkrieg in Dienst gestellt wurden